Республиканская Футбольная Группа «А» 1974/1975 () — 51-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии на rsssf.com

1974/1975
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 1974 году
Спорт в Болгарии в 1975 году